Pearl Jam, el término puede hacer referirse a:  

Pearl Jam (1990), es el nombre de una banda estadounidense.
Pearl Jam Bootlegs, grabaciones oficiales de los conciertos en vivo de la banda homónima.
Pearl Jam (2006), octavo álbum de la banda homónima.
Pearl Jam Twenty (2011), o PJ20 es un documental dirigido por Cameron Crowe.